Mitterer est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Erika Mitterer (1906-2001), écrivain autrichienne
 Felix Mitterer (1948-), acteur et dramaturge autrichien
 Hermann Mitterer (1764-1829), lithographe allemand, aussi professeur d'art
 Ignaz Mitterer (1850-1924), compositeur autrichien, aussi musicien d'église
 Josef Mitterer (1948-), professeur de philosophie à l'université de Klagenfurt
 Max Mitterer (1887-1960), catholique allemande, canoniste
 Otto Mitterer (1911-1994), homme politique autrichien (ÖVP)
 Paul Mitterer (1951-), skieur alpin autrichien
 Peter Mitterer (1946-2013), homme politique autrichien (FPÖ / BZÖ)
 Peter Mitterer (1947-), archer autrichien
 Sigisbert Mitterer (1891-1968), abbé allemand
 Sebastian Mitterer (1942), homme politique autrichien
 Wolfgang Mitterer (1958-), musicien et compositeur autrichien